Reinitzer ist der Name von

 Alois Reinitzer, österreichischer Verleger
 Alois Reinitzer (1865–1917), österreich-ungarischer Bildhauer und Ziselierer
 Benjamin Reinitzer (1855–1928), Chemiker und Bruder von Friedrich Reinitzer
 Friedrich Reinitzer (1857–1927), österreichischer Botaniker, Chemiker und Entdecker der Flüssigkristalle
 Heimo Reinitzer (* 1943), österreichischer Germanist, Professor für Ältere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Hamburg
 Sigrid Reinitzer (* 1941), Bibliothekarin; von 1989 bis 2006 Direktorin der Universitätsbibliothek Graz